

Geografia 
 Cantone di Chaillé-les-Marais – divisione amministrativa storica francese dell'Arrondissement di Fontenay-le-Comte
 Chaillé-sous-les-Ormeaux – comune francese soppresso e frazione nella regione dei Paesi della Loira
 Chaillé-les-Marais – comune francese nella regione dei Paesi della Loira

Persone 
 Charles Chaillé-Long – esploratore statunitense in Africa e membro dell'esercito dell'Egitto